

Населені пункти та їхні частини

 Белін — село в гміні Жмудь Холмського повіту Люблінського воєводства
 Белін — село в гміні Моринь Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Белін — частина міста Цеханув у Цехановському повіті Мазовецького воєводства

Примітки